El término AST hace referencia:

 a la AST (siglas de "aspartato aminotransferasa", también "aspartato transaminasa"), una enzima anteriormente como GOT (transaminasa glutámico-oxalacética);
 al AST (siglas en inglés de Atlantic Standard Time, la hora del Atlántico), la hora oficial de parte del este de Canadá, el Caribe y Sudamérica en invierno;
 a Ast, una diosa egipcia, más conocida con el nombre Isis;
 a la AST (siglas de "Alternativa Sindical de Trabajadores"), el sindicato constituido en 1993 para representar a los trabajadores de Telefónica;
 al AST (siglas de "Acción Sindical de Trabajadores"), uno de los grupos que daría origen al partido político maoísta español Organización Revolucionaria de los Trabajadores;
 al AST (siglas en alemán del "Torneo de baloncesto «Albert Schweitzer»"), el Torneo de Mannheim de baloncesto;
 al AST (siglas de "Astana Pro Team"), un equipo de ciclismo de Kazajistán;
 al AST (siglas de Abstract Syntax Tree, equivalente en inglés del término árbol de sintaxis abstracta), una representación de árbol de la estructura sintáctica abstracta del código fuente escrito en cierto lenguaje de programación;
 al AST (siglas de "Análisis de Seguridad en el Trabajo"), el anexo de los permisos de trabajo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que alude a las medidas de seguridad en cada línea de mando para la ejecución de una actividad de riesgo.

Siglas